Montezuma și variantele sale de ortografiere, Moctezuma, Moteczoma, Motecuhzoma sau Moteuczomah reprezintă un nume propriu, care se poate referi la

Conducători azteci 

 Moctezuma I (circa 1398 - 1469), al cincilea împărat aztec
 Moctezuma II (1466 - 1520), al nouălea împărat aztec, în timpul cărei domnii a început cucerirea Mexicului de către spanioli

Locuri

În Argentina 

 Montezuma, Buenos Aires

În Australia 

 Montezuma Falls, Tasmania

În Brazilia 

 Montezuma, Minas Gerais, oraș din statul Minas Gerais din Brazilia

În Costa Rica 

 Montezuma, Costa Rica

În Mexic 

 Metro Moctezuma, stație a metrolui din Ciudad de Mexico
 Moctezuma, Chihuahua
 Moctezuma, Puebla
 Moctezuma, Sonora
 Moctezuma, Yucatán

În Statele Unite ale Americii

Comitat 

 Comitatul Montezuma, statul american Colorado

Localități (încorporate și neîncorporate) 

 Lake Montezuma, Arizona
 Montezuma, Colorado
 Montezuma, Georgia
 Montezuma, Indiana
 Montezuma, Iowa
 Montezuma, New York
 Montezuma, Carolina de Nord
 Montezuma, Ohio
 Montezuma, Tennessee
 Montezuma, Virginia

Cartiere 

 Montezuma Township, Comitatul Pike, Illinois
 Montezuma Township, Comitatul Gray, Kansas

Repere geografice, parcuri naționale 

 Montezuma Castle National Monument, monument național din apropierea localității Camp Verde, Arizona
 Montezuma's Well, Izvorul lui Montezuma, din apropierea Castelului lui Montezuma, Arizona
 The Montezuma Hills, California
 Montezuma Valley, Valea Montezuma din Mesa Verde National Park, Colorado
 Montezuma National Wildlife Refuge, o zonă mlăștinos-aluvionară, rezervație naturală protejată de lege (în original, National Wildlife Refuge) din centrul statului american New York

Nume de familie moderne 

 Acaiaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, jurist, politician și nobil brazilian
 Carlos Montezuma, nativ american din Statele Unite ale Americii
 Eduardo Matos Moctezuma (născut în 1940), arheolog mexican

Opere 

 1733  Montezuma (operă Vivaldi), operă de Antonio Vivaldi
 1755  Montezuma (operă Graun), operă de Carl Heinrich Graun
 1781  Montesuma (operă Zingarelli), operă de Niccolò Antonio Zingarelli
 1963  Montezuma (operă Sessions), operă de Roger Sessions
 În opera La conquista (2005) de Lorenzo Ferrero personajul principal este Montezuma

Plante și animale

Arbori 

 Pinus montezumae, varietate de pin

Pasări 

 Psarocolius montezuma, (nume sinonim, Gymnostinops montezuma ), specie de pasări din America, catalogată de Lesson, 1830
 Cyrtonyx montezumae, specie de păsări catalogată de Vigors, 1830

Nume proprii